Це́рковь Сан-Симео́не Профе́та (), или Сан-Симео́не Гра́нде — католический храм в Венеции, расположенный в районе Санта-Кроче. Храм посвящён святому Симеону Богоприимцу.

Название «Сан-Симеоне Гранде» — Сан-Симеоне Большая — дано, чтобы отличать церковь от другой — Сан-Симеоне Пикколо, которая расположена по соседству. После постройки нового храма в XVIII веке «Маленькая» церковь стала намного больше по размерам, чем «Большая», однако названия сохранились.

История 
Храм был основан в 967 году семьями Гизи, Адольдо и Бриози. Первоначально это, вероятно, было очень скромное деревянное здание, которое посещали простые люди, рыбаки и крестьяне, выращивающие овощи. После разрушительного пожара в 1150 году храм был отстроен в камне и одновременно возведен в статус приходской церкви.

В 1301 году соломенная крыша была заменена черепичной.

Между 1807 и 1810 годами наполеоновскими указами приход был закрыт, и храм стал филиалом близлежащей Сан-Симеоне Пикколо. Это положение было отменено в 1810 году, к приходу присоединили приходской округ Сан-Симеоне Пикколо.

Архитектура 

Фундамент восходит к X веку, но со временем здание претерпело многочисленные перестройки, особенно в XVII веке, когда уровень пола был значительно поднят. Следы первоначального пола были обнаружены во время реставрационных работ в 1839 году.

Здание имеет план базилики, фасад выполнен в неоклассическом стиле, декорирован двумя колоннами коринфского ордера и датируется 1861 годом. Вдоль левой стены храма расположен портик. Слева от фасада расположена колокольня.

Неизвестно, каков был первоначальный архитектурный облик церкви. Единственное изображение, которое каким-то образом документирует его облик, есть на плане, созданном в 1500 году Якопо де Барбари. На этом документе здание прямоугольное в плане, перекрыто простой двускатной крышей остроконечного типа. Это может свидетельствовать об однонефном устройстве интерьера, однако нынешняя планиметрическая схема, состоящая из трёх нефов, и наличие древних колонн, использованных в последующих перестройках, говорит, что скорее всего церковь изначально была построена по схеме базилики. Также на плане видно, что церковь имеет ту же ориентацию, что и нынешняя, что соответствует канонической ориентации по оси восток-запад.

Портик у левой стены сохранил свой первоначальный облик на протяжении веков, хорошо сохранились каменные колонны, сильно разнесенные и архитравированные.

Есть сведения, что во время чумы 1630 года неосторожный приходской священник устроил в храме погребение умершему от чумы. Власти города, узнав об этом, предписали обустроить новый пол поверх старого, который был обнаружен во время реставрационных работ, предпринятых в XIX веке.

В начале XVIII века архитектор Доменико Марготти начал реставрацию здания, но работы вылились в настоящую реконструкцию. После окончания работ церковь изменила свой первоначальный вид, хотя большая часть древнего материала, например, колонны нефов, была оставлена.

В 1755 году архитектор Джорджио Массари спроектировал и построил внутри церкви часовню и получил задание продолжить работы по модернизации и создать новый фасад. Фасад был полностью перестроен в неоклассическом стиле в результате реставрационных работ 1861 года. Он членён по вертикали на три части двумя коринфскими полуколоннами, поставленными на высокие пьедесталы и завершенными тимпаном. В центральной части находится высокий портал, обрамленный двумя плитами из истрийского камня, а над ним — два окна c полуциркульными сводами.

Церковь подверглась реставрации также в 1861 году, после чего фасад и интерьер были настолько основательно переделаны, что храм практически потерял свою историческую ценность.

Интерьер 

Интерьер имеет три нефа со старинными колоннами, перестроенными в начале XVIII века архитектором Доменико Марготти. Внутри, справа от входа, находится полотно «Введение в храм» работы Якопо Пальма иль Джоване.

В правом проходе находится эффигия, которая как считают на основании надписи, датированной 1317 годом, расположена над могилой блаженного Симеона; статуя считается работой мастера Марко Романо.

Во втором алтаре левого нефа находится картина Якопо Тинторетто, изображающая «Тайную вечерю» (1560 год).

Колокольня 
Колокольня высотой 23 метра датируется XVIII веком. Карта Якопо де Барбари 1500 года показывает, что тогда колокольня была больше и выше.

См. также 
 Список церквей Венеции

Примечания

Литература 
 
 Giampaolo Lotter Contesto e vicende storiche

Католические храмы Венеции
Появились в XII веке
Здания и сооружения Санта-Кроче